Kiyosato est un toponyme qui peut désigner :
 Kiyosato, un bourg du district de Shari à Hokkaidō au Japon ;
 Kiyosato, une localité de la ville d'Hokuto, dans la préfecture de Yamanashi au Japon.